Соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограммов на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 20 августа 2016 года на Арене Кариока 2 с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00. 

В этом весе приняли участие 20 спортсменов.

Превью  
Федерация Объединённый мир борьбы называет следующих спортсменов претендентами на призовые места : 

Фавориты
 Безусловным фаворитом является действующий чемпион мира Абдулрашид «Танк» Садулаев (№1 мирового рейтинга);
Претенденты
 Селим Яшар (№3), бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года и серебряный призёр чемпионата мира 2015 года;
 Шариф Шафиров (№15), действующий олимпийский чемпион
 Рейнерис Салас (№2), дважды (2013,2014) серебряный призёр чемпионатов мира. 

Тёмные лошадки
 Алиреза Каримимачиани (№13), действующий чемпион мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.
 Джейден Кокс (№9). Американский борец пока не имеет побед на крупных международных соревнованиях, однако его недавние победы над Алирезой Каримимачиани и особенно над Шарифом Шарифовым, позволяют ему быть отнесённым к числу «тёмных лошадок»

Турнир

Призёры

Турнирная таблица

Комментарии

Примечания 

Вольная борьба на летних Олимпийских играх 2016